Waldorf (band), een Belgische rockband
 Waldorf (Maryland), een plaats in de Verenigde Staten
 Waldorf (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten
 Waldorf (muppet), een personage uit De Muppets
 Waldorf (Rijnland-Palts), een gemeente in Duitsland
 Waldorf (Blankenheim), een plaats in Duitsland
 Waldorf (schooltype), de internationale naam voor de steinerscholen of vrijescholen
 Waldorf Music, een Duitse synthesizerfabrikant
 Waldorf-Astoria Hotel, een hotel in New York
 Waldorfsalade, een salade

 Walldorf, een plaats in Duitsland